Isen steht für:
 Isen, Markt im Landkreis Erding, Bayern
 Isen (Fluss), linker Zufluss des Inns in Bayern
 Isen (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Isen (Kagoshima), einen Ort auf der Insel Tokunoshima in der japanischen Präfektur Kagoshima
 Isen, Fluss in J. R. R. Tolkiens fiktiver Welt Mittelerde
 Isen (Brauch), einen alten bremischen Brauch

ISEN steht für:
 Institut supérieur de l’électronique et du numérique, französische Hochschule für Ingenieure

Isen ist der Familienname folgender Personen:
 Matthew Isen (* 2000), kanadischer Schauspieler und Musiker

Siehe auch: